

События 
 5 мая — Альфред Великий  со своим войском лагерь викингов и победил.
 21 мая — Сиракузы сдались арабам на Сицилии.

Без точных дат 
 Эмир послал экспедицию под командованием Аль-Мунзира против Сарагосы, Туделы и Памплоны.

Родились 
 Варда Фока Старший — византийский полководец, отец императора Никифора II Фоки.
 Миро II (граф Сердани) — граф Сердани, Конфлана и граф Бесалу.

Скончались 
 1 сентября — Абу Зура ар-Рази, мусульманский учёный, знаток хадисов родом из Рея.
 Адельхиз (князь Беневенто).
 Гозфрид (граф Мэна).
 Иляйко — правитель княжества Приморской Хорватии.
 Родри ап Мервин — валлийский правитель из династии Гвинеда.
 Рун ап Артгал — король Альт Клута.
 Убба — датский викинг, один из командующих «Великой языческой армии».
 Эгберт II (король Берниции).
 Эд Белоногий — король Альбы (Шотландии).

См. также